Lune, oltre ad essere il plurale del sostantivo luna, può riferirsi a:

Fiumi 
Lune, fiume tedesco, affluente del Weser, che scorre in Bassa Sassonia
Lune, fiume inglese, che attraversa le contee di Lancashire e di Cumbria
Lune, fiume inglese, affluente del fiume Tees, attraversa la Contea di Durham

Altro 
Lune (Linnéa Martinsson), cantante svedese
 Lune, spirito popolare danese, definito un insieme di bonomia, modestia, di allegria e monelleria, di fierezza ingenua
Lune, romanzo di Piero Meldini
Lune, album di Riccardo Tesi